Olivier Thomas peut faire référence à :
 Olivier Thomas (né en 1974), footballeur français ;
 Olivier Thomas (né en 1977), chanteur allemand.